Евролига 2021/2022 — 22-й розыгрыш Евролиги под эгидой УЛЕБ и 65-й розыгрыш ведущего соревнования среди мужских европейских клубных баскетбольных команд, включая розыгрыши Кубка европейских чемпионов ФИБА.

Формат 
В регулярном сезоне участвуют 18 команд, которые играют друг с другом по круговой системе. После 34 матчей регулярного сезона восемь лучших команд проходят в четвертьфинал, проводящийся в сериях до трёх побед. Победители четвертьфинальных пар выходят в финал четырёх, где разыгрывают титул победителя Евролиги.

Команды

Распределение

Участники
Берлинская Альба получила уайлд-кард на участие в Евролиге в двух ближайших сезонах.

Метки в скобках показывают, как каждая команда квалифицировалась на место своего стартового раунда.

Арены

Тренерские изменения

Регулярный сезон 

28 февраля 2022 года российские команды были отстранены от  соревнования. 22 марта 2022 года российские клубы официально исключили из участия турнира в сезоне 2021/2022. Результаты матчей с их участием аннулированы.

Турнирная таблица

Четвертьфинал 

Команда 1 проведёт на своей площадке первую, вторую игру и, в случае необходимости, пятую. Команда 2 проведёт на своей площадке третью игру и, в случае необходимости, четвёртую.

Финал четырёх 

Финал четырёх является заключительной стадией каждого сезона Евролиги. Полуфинальные матчи проходят в пятницу. Финал проходит в воскресенье после матча за 3-е место.

Финал четырёх Евролиги 2022 изначально планировали провести 27-29 мая 2022 года в Берлине, Германия на стадионе «Мерседес-Бенц Арена». В марте 2022 года было принято решение перенести стадию в Белград, Сербия.

Награды

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного сезона:  Никола Миротич ( Барселона)
 Сборная всех звёзд:

 MVP финала четырёх: *  Василие Мицич ( Анадолу Эфес)
 Лучший оборонительный игрок:  Кайл Хайнс ( Олимпия Милан)
 Приз имени Альфонсо Форда:  Василие Мицич ( Анадолу Эфес)
 Восходящая звезда:  Рокас Йокубайтис ( Барселона)

MVP недели

Регулярного сезона

Четвертьфинал

MVP месяца

Статистика регулярного сезона

Индивидуальная

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блокшоты

Прочая статистика за матч

Статистика в одном матче среди игроков

Командная

Лидеры статистики среди команд

Статистика в одном матче среди команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2021/2022